dzwonek – kolor w kartach
 dzwonek – instrument muzyczny, mały dzwon
 dzwonki – instrument muzyczny
 dzwonek – rodzaj roślin z rodziny dzwonkowatych
 dzwonek, także dzwonko – fragment korpusu ryby przeznaczony do konsumpcji
 dzwonek – rodzaj sygnału dźwiękowego
 Dzwonek – czasopismo wydawane we Lwowie w latach 1859–1872

 Dzwonek – potok w województwie małopolskim
 Dzwonek – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Czerwin
 Dzwonek – źródło w dolinie za Żbikiem w województwie małopolskim

 dzwonek elektryczny
 dzwonek krowi
 dzwonki mszalne
 dzwonek pasterski
 dzwonek rowerowy
 dzwonek szkolny
 dzwonek teatralny
 dzwonek telefoniczny

Zobacz też 
 dzwon